Die Letalitätsrate ist

in der Epidemiologie der Quotient der an einer bestimmten Krankheit in einem bestimmten Zeitraum Verstorbenen aus den neu und akut Erkrankten – siehe Letalität.

in der Mikrobiologie ein Synonym für Letalitätswert.